Miejscowości w USA:
 Bucklin – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Bucklin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
Gminy w USA:
 Bucklin (ang. Bucklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Bucklin (ang. Bucklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Bucklin (ang. Bucklin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope